Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 29 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

400 метрів вільним стилем (жінки)